Langue de feu désigne :

une plante, l'Anthurium, ou anthure, ou flamand rose ;
une maladie de la langue, la glossodynie ;
un codage utilisé par certains enfants ou adolescents, la langue de fe ou langue de feu, qui est  une forme de javanais ;
une pièce pour soprano et ensemble instrumental de 1994 de Claude Lenners ;
le nom d'un haricot, le haricot langue de feu ;
le terme qui désigne une flamme de forme étroite et allongée, l'exemple le plus célèbre étant la forme prise par le Saint Esprit lors de la Pentecôte ;
un cocktail assez fort, souvent consommé sous forme de shooters, composé à 1/2 de vodka, à 1/2 de bière, et agrémenté de quelques gouttes de tabasco liquide ou directement de piment en poudre, de façon à obtenir une teinte rose/rougeâtre.